Брутен () — город  в округах Стернс и Поп, штат Миннесота, США. На площади 3,8 км² (3,8 км² — суша, водоёмов нет), согласно переписи 2002 года, проживают 649 человек. Плотность населения составляет 172,5 чел./км².

 Телефонный код города — 320
 Почтовый индекс — 56316
 FIPS-код города — 27-08092
 GNIS-идентификатор — 0640523

Примечания

Ссылки 

 Официальный web-сайт города
 Belgrade-Brooten-Elrosa Schools site

Города округа Стернс
Города округа Поп (Миннесота)